Rune Pedersen peut désigner :
 Rune Pedersen (1963-), arbitre norvégien de football.
 Rune Pedersen (1979-), footballeur danois.